Lenschau ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lenschau (1911–1977), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Thomas Lenschau (1866–1943), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer